Questa pagina contiene le voci: cattedrale di San Ferdinando e cattedrale di San Fernando
 Cattedrale di San Fernando, a San Antonio, negli Stati Uniti d'America
 Cattedrale di San Ferdinando, a Maldonado, in Uruguay